Niemcy:
 Oker – rzeka, dopływ Aller
 Oker – dzielnica miasta Goslar

Osoby:
 Edith Oker – niemiecka lekkoatletka